Tvorba může být:
 sadovnická tvorba
 krvetvorba
 tvorba cen
 tvorba filmu
 tvorba softwaru
 tvorba hudby počítačem
 Tvorba (časopis, 1925–1938) – levicový kulturně-politický čtrnáctideník, později týdeník
 Tvorba (časopis, 1945–1962) – komunistický kulturně-politický týdeník 
 Tvorba (časopis, 1969–1991) – normalizační kulturně-politický týdeník

Externí odkazy